Теорема Маркова — Какутани о неподвижной точке гарантирует существование неподвижной точки для действия комутативной группы на выпуклом компактном множестве.
Названа в честь Андрея Андреевича Маркова и Сидзуо Какутани.

Формулировка 

Коммутирующее семейство непрерывных аффинных отображений компактного выпуклого подмножества в локально выпуклом топологическом векторном пространстве имеет общую неподвижную точку.

Вариации и обобщения

Утверждение теоремы остаётся верным для действий аменабельных групп.
Более того оно является характеристическим свойством аменабельных групп.

Ссылки 

 
 
 

Функциональный анализ
Метрическая геометрия
Теоремы функционального анализа
Теория групп